Núcleo hace referencia a varios artículos:

Ciencias formales
El término se conoce también con el nombre de Kernel
 Núcleo (matemática), (también llamado kernel), en álgebra lineal, se refiere al núcleo de una aplicación o conjunto de puntos cuya imagen asignada por la aplicación es el vector nulo.
Núcleo de Poisson, en la teoría del potencial;
 Núcleo (informática), de un sistema operativo.
 Kernel (química), forma de simplificación de la configuración electrónica de un elemento.

Ciencias naturales
 Núcleo celular, en biología celular y citología, parte central de la célula rodeada de una membrana propia, llamada membrana nuclear, que contiene el ácido desoxirribonucleico (ADN o en inglés DNA) celular, donde se encuentran codificados los genes. 
 Núcleo atómico, en física atómica, parte central del átomo que contiene partículas con masa llamadas nucleones (protones y neutrones). El resto del átomo está constituido por la corteza, donde se sitúan partículas de baja masa (2000 veces menor que el protón y el neutrón) y de carga eléctrica negativa llamadas electrones. 
 Núcleo (geología) de los diferentes planetas (Núcleo de la Tierra).
 Núcleo o testigo de hielo, muestra cilíndrica de hielo, que se obtiene mediante la perforación del sustrato a diferentes profundidades.
 En apicultura, el núcleo o nuclero.

Ciencias sociales
 Núcleo sintáctico, en lingüística, el morfema o palabra que determina las sintácticas básicas de un sintagma.
 Núcleo lítico, en prehistoria y arqueología, fragmento base de roca del que se extraen las esquirlas cortantes llamadas lascas con las que se elaboraban la mayor parte de herramientas de piedra.
 Núcleo urbano, en geografía urbana, cada uno de los lugares poblados con cierta densidad y conexión. 
 Núcleo de población,  asentamiento de población bien definido.

Además
El núcleo, película estadounidense de cine catástrofe y ciencia ficción de 2003 dirigida por Jon Amiel.

Otros proyectos